Argylle es una película de espías dirigida y producida por Matthew Vaughn. Escrita y producida por Jason Fuchs, se basa en la novela homónima de la autora primeriza Ellie Conway y cuenta con un reparto coral compuesto por Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson y Dua Lipa.

Premisa 
La película sigue a Argylle, un agente de clase mundial que sufre de amnesia y es engañado para que crea que es el novelista de espionaje más vendido. Bryce Dallas Howard interpretará al personaje principal, con Sam Rockwell como su interés amoroso y Samuel L. Jackson como un agente deshonesto que intenta exponer "la corrupción dentro de la red clandestina de espías".

Reparto 

 Henry Cavill
 Sam Rockwell
 Bryce Dallas Howard
 Bryan Cranston
 Catherine O'Hara
 John Cena
 Samuel L. Jackson
 Dua Lipa
 Jing Lusi

Producción 
En junio de 2021, se anunció que Matthew Vaughn dirigiría y produciría Argylle junto a Marv Studios. En julio de 2021, se informó que el proyecto británico-estadounidense sería escrito por Jason Fuchs como una adaptación de la novela homónima de la escritora Ellie Conway, con Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan. Cranston, Catherine O'Hara, John Cena y Samuel L. Jackson uniéndose al reparto. Dua Lipa está preparada para hacer su debut como actriz en Argylle, y también realizará música original para la canción principal y la banda sonora. En agosto, Apple TV+ adquirió los derechos de distribución de la película por un precio de 200 millones de dólares.

La fotografía principal comenzó en Londres con el director de fotografía George Richmond en agosto de 2021 y se llevará a cabo en varios lugares de Europa.

Véase también 

 Henry Cavill
 Jason Fuchs
 Matthew Vaughn
 Dua Lipa

Referencias

Enlaces externos 

 

Películas sin estrenar
Películas rodadas en Londres
Películas rodadas en Inglaterra
Películas dirigidas por Matthew Vaughn
Películas basadas en novelas estadounidenses
Películas sobre la amnesia
Películas de Reino Unido
Películas de Apple TV+
Películas de Estados Unidos
Películas en inglés